

Kalendarz UCI ProTour 2007

Końcowa klasyfikacja indywidualna 

 do połowy października liderem cyklu był Danilo Di Luca, jednak 18.10.2007 UCI wykluczyło Włocha z rywalizacji ProTour powołując się na artykuł 1.2.133.1, w związku z zawieszeniem tego zawodnika przez Włoski Komitet Olimpijski na 3 miesiące.

Końcowa klasyfikacja drużynowa

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

UCI ProTour 2007